Bressana kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bressana Bottarone, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Bressana (ort), Veneto, Provincia di Vicenza, 

Robotskapade Italienförgreningar